Constantin Andreevich Flaksberger  (Grodno,  - Zlatoust, 13 de septiembre de 1942) fue un explorador, naturalista, agrostólogo bielorruso-ruso recordado por haber realizado importantes viajes de exploración al Asia Central a zonas entonces aún poco conocidas.

Biografía 
Nació en el seno de una familia alemana de un pequeño funcionario. Después de asistir al gymnasium de su ciudad natal, se trasladó a la capital para estudiar en 1903, en la Universidad Imperial Yuriev (Estonia). Fue curador, geógrafo, taxónomo, miembro correspondiente de la Academia de San Petersburgo Imperial de Ciencias Nikolai Kuznetsov. Fue becario en el Laboratorio de Botánica de la Universidad Imperial de Varsovia con el profesor Dmitri Ivanovski.

Después de graduarse, por recomendación de NI Kuznetsov ingresó en 1907, a la Oficina de Botánica Aplicada de San Petersburgo a cargo de Robert E. Regel, donde trabajó durante casi 35 años. En 1908 publicó una traducción de Las variedades determinantes de pan real para Kernicke. Más tarde participó en expediciones al Imperio Ruso y estudio campos de trigo en diferentes provincias de Rusia (Livonia, Tiflis, Kursk, Petrokoskaya, Elizavetpol y otros), realizando cultivos experimentados con el fin de determinar rendimiento, características de invernación y la fenología (paso de las fases de tiempo de desarrollo) del trigo. Durante su producción científica, incluso en la época soviética, se dedicó extensamente, a la clasificación científica y la sistematización de las variedades de trigo.

En los primeros días de la segunda guerra mundial, el 28 de junio de 1941 fue detenido junto con Nikolai Vasilevich Kovalev (1888-1969), AI Maltsev (1879-1948) y GA Levitsky (1878-1942). Condenados por los artículos 58-7 y 58-11 del Código Penal de la RSFSR. En julio de 1941, fue transportado a la cárcel en Zlatoust (región de Cheliábinsk), muriendo el 13 de septiembre de 1942 en el hospital de la prisión, de acuerdo con el acta de fallecimiento por «agotamiento y senilidad». Fue rehabilitado por el Estado el 17 de diciembre de 1955 por falta de pruebas, y en marzo de 1989.

Algunas publicaciones 
 1906. Водяные устьица нового типа у Lobelloideae. Протоколы о-ва естествоиспытателей при Юрьевском ун-те 15 (3): 119—133

 1908. Определитель разновидностей настоящих хлебов по Кëрнике. Тр. Бюро по прикл. ботанике 1 (3/4): 95-137

 1908. О пшеницах Томской губернии. Тр. Бюро по прикл. ботанике 1 (7/8): 187—222

 1909. О разновидностях пшениц на сельскохозяйственных выставках в Полтаве, Ростове-на-Дону и в Ташкенте в 1909 г. Тр. Бюро по прикл. ботанике 2 (12): 671—683

 1910. Материал к измерению листьев Cyclamen сoum Mill. var. abchasica Medw. Тр. Ботанического сада Императорского Юрьевского ун-та 11: 203—207

 1910. Разновидности пшениц в Семиреченской области. Тр. Бюро по прикл. ботанике 3 (3/4): 62-165

 1910. Важнейшие разновидности пшениц России. Тр. Бюро по прикл. ботанике 3 (6): 215—228

 1910. К вопросу о скороспелости хлебов. Тр. Бюро по прикл. ботанике 3 (2): 41-43

 1911. Статистические исследования Paris incompleta M. B. Тр. Ботанического сада Императорского Юрьевского ун-та 12: 319—336

 1912. Формы пшениц и ячменей Якутской области. Тр. Бюро по прикл. ботанике 5 (8): 261—274

 1912. Инструкция по сбору культурных растений. Сб. инструкций и программ для участников экскурсий в Сибирь 1: 102—105

 1912. Необходимость классификации пшениц для практических целей Тр. Бюро по прикл. ботанике 5 (2): 16 pp.

 1912. К вопросу о засухоустойчивых формах пшеницы. Тр. Бюро по прикл. ботанике 5 (1): 25-32

 1915. Обзор разновидностей пшениц Сибири. Бюро по прикл. ботанике 8 (7): 857—862

 1915. Определитель пшениц. Бюро по прикл. ботанике 8 (1/2): 9-210

 1917. Пшеницы России (Trigos rusos), 62 pp.

 1922. Определитель настоящих хлебов (Determinante de calidad panadera). 120 pp.

 1922/1923. Надежда Степановна Ковалевская. по прикл. ботан. и селекции. а. Вып. 3: 128—129

 1922/1923. Некоторые указания к сбору материалов по возделываемым растениям для научно-прикладных целей. по прикл. ботан. и селекции 13 (3): 117—127

 1923. Прикладная ботаника и агрономические знания Природа 7/12: 57-76

 1923. Из работ отдела прикладной ботаники и селекции за последние месяцы. ГИОА 1 (1) 14-18

 1924. Из работ отдела прикладной ботаники и селекции. Посев пшеницы земного шара на Кубани. ГИОА 2 (4/5): 158—160

 1925. Из работ отдела прикладной ботаники и селекции. Посев пшениц из всех стран земного шара в 1924/25 и 1925. Изв. ГИОА 3 (1): 1

 1926. Хлебные зерна из Ковшаровского городища, Гриневской волости, Смоленского уезда. Научные известия Смоленского ун-та 3. Вып. 3

 1926. К изучению диких однозернянок и двузернянок и их филогенетической связи между собой и с культурными. по прикл. ботан. и селекции 16 (3): 201—234

 1927. Отдел прикладной ботаники и селекции. ГИОА 5 (1): 18-30

 1928. Древнеегипетская и современная полбы-эммеры (Triticum dicoccum Schrank). по прикл. ботан, генет. и селекции 19 (1): 497—518

 1928. Полба. Природа 11 Стб: 999—1003

 1928. Об искусственной и естественной системе пшениц. 3-й Всесоюз. съезд ботаников. Под ред. Н. Н. Иванова, В. А. Кузнецова. Л. Секция 7. Прикладная ботаника: 314—315

 1928. Об искусственной и естественной классификации пшениц. ГИОА 6 (2): 36-51

 1929. Пшеницы разных стран в заграничных гербариях и коллекциях. по прикл. ботан., генет. и селекции 21 (5): 451—486

 1929. Семена культурных растений VI—VIII в. из-под Минска. Природа 5 Стб: 470—471

 1929. О вхождении пшеницы в культуру. Природа 11 Стб: 965—971

 1929. Мутация и изомерия. Природа 10: 878—887

 1929. Пшеницы-двуручки. ГИОА 7 (3/4): 255—261

 1929. Пшеница в мировом аспекте // Достижения и перспективы в области прикладной ботаники, селекции и генетики (Trigos en el mundo // logros y perspectivas en el campo de la botánica aplicada, la genética y la cría). Изд. ВИПБиНК и ГИОА: 199—214

 1929. Грегор Мендель и его законы наследственности // Мендель Г. Полное собрание биологических работ (перевод К. А. Фляксбергера) (Gregor Mendel y sus leyes de la herencia // colección completa de trabajos biológicos (traducción KA Flyaksbergera). Классики мировой науки. Кн 6: 5-10

 1931. Якубцинер М. М. Новые пути селекции пшеницы в СССР. Техника соц. земледелия 6: 6-9

 1934. Система пшениц и скрещивания географически отдаленных форм. Природа 4: 85-90

 1935. Пшеница — род Triticum L. pr.p. Культурная флора СССР. Т. I. Хлебные злаки. Пшеница. М. Ed. ГИЗ совхозной и колхозной лит-ры: 17-404

 1935. Пшеницы. М. Ed. ОГИЗ. 261 pp.

 1935. Мельников А. О прорастании 1000-летних зерен пшеницы // Проблемы истории докапиталистических обществ (Melnikov, sobre la germinación de 1.000 variedades de trigo primaveral // Problemas de la historia de las sociedades precapitalistas). 9/10: 191—194

 1939. История пшеницы. Тезисы к докладу на научной сессии Ленинградского сельскохозяйственного института (Historia del trigo. Resúmenes del informe sesión científica del Instituto Agrícola de Leningrado) (рукопись, из библиотеки Ф. Х. Бахтеева)

 1939. Triticum L. pr.p. Пшеница // Определитель настоящих хлебов (Пшеница, рожь, ячмень, овес) (Trigo // determinante del verdadero pan (trigo, centeno, cebada, avena). М. Ed. ГИЗ колх. и совх. лит-ры: 11-236

 1940. О пшеницах в Западной Украине и в Западной Белоруссии (Del trigo en Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental). Вестн. соц. растениеводства 2: 40-50

Honores 
En junio de 1936 recibió el grado de Doctor en Ciencias Biológicas y Agropecuarias bajo la sección sistemática y biología de cereales de la Academia de Ciencias Agrícolas de la Unión Soviética (Oficina de Ciencias Agrícolas).

Eponimia 
 (Poaceae) Triticum flaksbergeri Tumanian

Véase también 
 Anexo:naturalistas y epónimos
 Nikolái Vavílov

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Grodno
Exploradores de Rusia del siglo XX
Botánicos de Rusia del siglo XX
Botánicos de Bielorrusia
Naturalistas de Rusia
Agrostólogos
Genetistas de Rusia
Agrónomos de Rusia
Biólogos de la Unión Soviética
Alumnado de la Universidad de Tartu
Alumnado de la Universidad de Varsovia
Miembros de la Academia de Ciencias de Rusia
Torturados
Fallecidos por inanición
Plantas descritas por Flaksb.
Taxónomos de Rusia